Orson  — американская рок-группа из Голливуда, существовавшая с 2000 по 2007. В 2007 году стала лауреатом премии BRIT Awards в номинации: Лучшее международное достижение (Best International Breakthrough Act).

Карьера 
Первоначально группа называлась Halogen, хотя также она выступала под названием Dr. Lady. Дебютный альбом Bright Idea был записан группой самостоятельно в Лос-Анджелесе под руководством Ноа Шэйна, и был выпущен лейблом Mercury Records. Пластинка стала успешной в Великобритании, чему поспособствовал сингл «No Tomorrow».

Группа впервые выступила на британском радио в Шоу Дермота О’Лири на BBC Radio 2. После этого было участие в фестивале Virgin Mobile V в Стаффордшире и Климсфорде. В последнем, лидер группы заявил 'Хорошо быть дома!'. Таким образом группа объявила о своём переезде в Лондон из Лос-Анджелеса в 2006 году.

Лидер группы Джейсон Пэбворт указал в интервью, что на них повлияли Led Zeppelin, Flaming Lips, Бек и Бьорк.

В 2007 году группа завершила своё существование, а её участники занялись собственными проектами.

Состав 
 Джейсон Пэбворт — вокал;
 Джордж Астасио — гитара;
 Кевин Рентген — гитара, вокал;
 Джонни Лонли — бас;
 Крис Кано — барабаны.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
 1. «No Tomorrow» 27 февраля 2006 года #1 (UK), #1 (UK Download)
 2. «Bright Idea» 15 мая 2006 года #11 (UK), #8 (UK Download)
 3. «Happiness» 7 августа 2006 года #27 (UK), #68 (UK Download)
 4. «Already Over» 13 ноября 2006 года #174 (UK), N/A (UK Download)
 5. «Ain't No Party» 15 октября 2007 года #21 (UK), #18 (UK Download)

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на MySpace

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса